Asuka-kyō – historyczna stolica Japonii.
 Asuka – wieś w Japonii, w miejscu historycznej stolicy Asuka-kyō.
 Asuka – okres w dziejach Japonii.
 Asuka – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Leisi.
 Asuka – japońskie imię.
 Asuka Hinoi – japońska piosenkarka.
 Asuka – japońska wrestlerka
 NAL Asuka – japoński samolot doświadczalny.
 Gekkan Asuka – japoński miesięcznik.
 Asuka – japońska stacja na Antarktydzie.
 Asuka II – japoński statek wycieczkowy